Джемініано Джакомеллі — італійський оперний композитор доби бароко.
 Бруно Джакомеллі — пілот Формули-1.

Див. також 
 15567 Джіакомеллі — астероїд головного поясу.